Горови́й — українське прізвище. Відомі носії:
 Горова Леся Володимирівна (1971) — українська співачка, композитор, заслужена артистка України.
 Горовий Анатолій Васильович (народився в 1951) — український історик, прозаїк і поет, художник, педагог.
 Горовий Володимир Савич (1937—2016) — український політв'язень, громадський діяч, журналіст
 Горовий Олександр Іванович (народився в 1950) — український тренер з академічного веслування.
 Горовий Петро Іванович (1881–03.01.1939) — громадський та кооперативний діяч.
 Горовий Руслан Володимирович — український журналіст, автор і керівник відомого проекту «Служба розшуку дітей».

Українські прізвища